Кипе́лов — термин, который может означать:

 Кипелов, Валерий Александрович (род. 1958) — советский и российский рок-музыкант, певец и композитор.
 «Кипелов» — российская рок-группа в стиле хэви-метал под руководством Валерия Кипелова.

См. также 
  — название ряда географических объектов в России.